Rockville Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Rockville Township du comté de Kankakee dans l'Illinois.
  du comté de Stearns dans le Minnesota.
 Rockville Township du comté de Bates dans le Missouri.

Homonymie de townships